Albrecht I Niedźwiedź (ok. 1100–1170) – margrabia Brandenburgii 1157–1170
 Albrecht I Pyszny (1158–1195) – margrabia Miśni 1190–1195
 Albrecht I Askańczyk (ok. 1175–1261) – książę Saksonii 1212–1261
 Albrecht I Wielki (1236–1279) – książę Brunszwiku 1252–1279
 Albrecht I Habsburg (1255–1308) – książę Austrii 1282–1308, król Niemiec 1298–1308
 Albrecht I Bawarski (1336–1404) – książę Bawarii 1347–1349, hrabia Holandii i  Hainaut 1388–1404
 Albrecht I (?–1397) – książę Meklemburgii-Stargard 1392/3–1397
 Albrecht I (1339–1383) – książę Brunszwiku-Grubenhagen 1361–1383

Zobacz też 
 Albert I

de:Liste der Herrscher namens Albrecht#Albrecht I.
nl:Lijst van vorsten genaamd Albrecht#Albrecht I